Saint-Beauzire – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Haute-Loire.
 Saint-Beauzire – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.